Дэвид Джон «Дэйв» Твардзик (; род. 20 сентября 1950 года в Херши, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший четыре из девяти сезонов её существования, а также ещё четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА в сезоне 1976/1977 годов в составе команды «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранние годы 
Дэйв Твардзик родился 20 сентября 1950 года в городе Херши (штат Пенсильвания), учился немного южнее в городке Миддлтаун в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Индиана Пэйсерс»
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Тренеры «Шарлотт Хорнетс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Университета Олд Доминион